Campos Novos kan syfta på:

Brasilien 

 Campos Novos Paulista (ort), São Paulo, 
 Campos Novos (kommun), Santa Catarina, 
 Campos Novos (ort), Santa Catarina,